Bonneville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Bonneville (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Bonneville (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Bonneville (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Bonneville – prehistoryczne jezioro pluwialne na terenie USA
 Bonneville – film z 2006 roku
 Pontiac Bonneville – samochód osobowy produkowany przez firmę Pontiac

Zobacz też 
 Booneville